Rouleau ist ein aufrollbarer Fenstervorhang aus stabilerem Material, siehe Rollo (Sonnenschutz)

Rouleau ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Rouleau (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Felix-Raymond-Marie Rouleau (1866–1931), Erzbischof von Québec und Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Joseph Rouleau (1929–2019), kanadischer Opernsänger (Bass)
 Raymond Rouleau (1904–1981), belgischer Schauspieler und Regisseur
 Reynald Rouleau (* 1935), kanadischer Priester und Bischof von Churchill-Baie d’Hudson

Rouleau ist außerdem:
 ein Ort in der kanadischen Provinz Saskatchewan, siehe Rouleau (Saskatchewan)